

Особи 
 Бронштейн Давид Іонович (19 лютого 1924 — 5 грудня 2006) — шахіст, гросмейстер (з 1950).
 Бронштейн Лейба (Лев Дави́дович Тро́цький) (26 жовтня (7 листопада) 1879 — 21 серпня 1940) — більшовицький політичний діяч, літератор. Організатор збройних інтервенцій в УНР 1918—1919 років.
 Бронштейн Матвій Петрович (1906 — 18 лютого 1938) — радянський фізик-теоретик, автор перших робіт з квантової теорії гравітації.
 Бронштейн Михайло (Мойсей) Цалевич (нар. 1949) — російський есперантист, інженер, письменник, перекладач, поет, автор і виконавець пісень, ведучий культурної програми всесвітніх конгресів есперантистів; автор п'яти поетичних збірок, двох романів, документальних нарисів, величезної кількості перекладів на мову есперанто творів класиків російської та української літератури.
 Бронштейн (Каменєва) Ольга Давидівна (1883—1941) — російська більшовицька революціонерка і радянська політикеса родом з українських євреїв.

Єврейські прізвища